Тертул (Tertullus) може да се отнася за:

 Квинт Флавий Тертул, суфектконсул 133 г.
 Секст Сулпиций Тертул, консул 158 г.
 Гай Овиний Тертул, сенатор, 198-201 г. управител на провинция Долна Мизия
 Гай Юлий Корнут Тертул, суфектконсул 100 г.
 Луций Мумий Тертул суфектконсул 112 г.
 Публий Сатурнин Тертул, консул, управител на Долна Мизия между 169-170 г.
 Публий Юлий Тертул, консул 195 г.
 Публий Вигелий Рай Плаврий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул, управител на Долна Мизия 169-170 г.
 Марк Атилий Метилий Брадуа Кавцидий Тертул Бас (проконсул на провинция Африка); син на Марк Атилий Метилий Брадуа
 Тертул (консул 410 г.)

Вижте също 
 Тертулиан, писател
 Тертула